Тридесета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 12. новембра 1995. у Тињу у Француској а завршена је 10. марта 1996. у Лилехамеру у Норвешка. Победници у укупном поретку били су Ласе Ћус из Норвешке и Катја Зајцингер из Немачке.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 35 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1995.
Алпско скијање у 1996.